Vanity Fair (1846-1947), roman anglais de William Makepeace Thackeray ;
  (1868-1914), journal satirique britannique ;
  (1911), film muet anglais de Charles Kent ;
  (1913-1936 ; 1983-), magazine « glamour » américain ;
  (1932), film américain de Chester M. Franklin ;
  (2004), film anglo-américain de Mira Nair ;
  (2018), mini-série britannique de Gwyneth Hughes.